PA, Pa og p.a. har flere betydninger:
 Nylon – PolyAmid
 Effektforstærker (fra engelsk power amplifier)
 Public Address – PublicAdress
 Pro anno – Latinsk for per år
 Pascal (enhed) - Enhed for Tryk (fysik)